Decorte ist der Familienname folgender Personen:

 Jos Decorte (1954–2001), belgischer Philosoph
 Raymond Decorte (1898–1972), belgischer Radrennfahrer